Влади́мир Джон Ондра́сик III (), более известный под псевдонимом Five for Fighting (род. 7 января 1965, Лос-Анджелес) — американский автор-исполнитель и музыкант. В 2000 году его альбом America Town стал платиновым в США в значительной степени из-за успеха песни «Superman (It’s Not Easy)». В 2004 году выходит альбом Battle for Everything что так же становится платиновым, в основном благодаря хиту «100 Years».

Дискография

Студийные альбомы

Концертные альбомы 
 2007: Back Country

EPs 
 2004: 2 + 2 Makes 5

Синглы

Позиции синглов

Примечания

Ссылки 
 
 Ondrasik discusses the themes of his album Slice at Pajamas Media

Певцы и певицы США
Пианисты США
Авторы-исполнители США
Артисты, известные под псевдонимами
Рок-вокалисты США